Vrabče heißen:

 Vrábče, Gemeinde in Tschechien (alte Schreibung, deutsch Prabsch)
 Vrabče (Sežana), Ort bei Sežana, Obalno-kraška, Slowenien